Бернская Юра:

 Бернская Юра - округ в кантоне Берн, Швейцария.
 Бернская Юра - регион в кантоне Берн, Швейцария.